El término Escudo de San Pablo o Escudo de São Paulo puede referirse a:

el escudo de la ciudad de São Paulo, ciudad de Brasil;
el escudo del estado de São Paulo, estado de Brasil;
el escudo de San Pablo, municipio del departamento de Bolívar, en Colombia;
el escudo de San Pablo, municipio del departamento de Nariño, en Colombia;
el escudo de San Pablo, cantón de Costa Rica;
el escudo de San Pablo, municipio del departamento de San Marcos, en Guatemala;
el escudo de San Pablo, distrito del departamento de San Pedro, en Paraguay;
el escudo de São Paulo, freguesia del municipio de Lisboa, en Portugal;
el escudo de San Pablo, ciudad del estado de Yaracuy, en Venezuela.

Véase también 
  San Pablo (desambiguación)